A 2013-as nyári universiadén a torna férfi egyéni összetett versenyszámát július 8-án (selejtezőt) és 9-én (döntőt) rendezték. A Magyarországot képviselő Tálas Bence a 23. helyen zárta az Universiadét.

Eredmények

Jegyzetek 

EF